Че́пош — село в Чемальском районе Республики Алтай, административный центр Чепошского сельского поселения.

География 
Село расположено в долине Катуни, в устье реки Чепош, к югу от Горно-Алтайска. Через село проходит асфальтированная автодорога Усть-Сема — Чемал.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района